Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але Еррані вирішила не брати участі того року. Вінчі грала в парі з Карін Кнапп, але вони програли в 3-му колі Кейсі Деллакві і Ярославі Шведовій.

Перші номери посіву Мартіна Хінгіс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши Катерину Макарову і Олену Весніну з рахунком 5–7, 7–6(7–4), 7–5. Мірза стала першою Індійкою, яка виграла турнір Великого шолома в парному розряді серед жінок, а для Хінгіс це був десятий титул у цій категорії й перший з часів Відкритого чемпіонату Австралії 2002.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 
 Main draw 

Вімблдонський турнір
2015 у тенісі